Halinów est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Halinów, dans le powiat de Mińsk
 de la ville de Halinów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Halinów, dans le powiat de Gostynin